Kanaan steht für:
 das biblische Land Kanaan
 Kanaan (biblische Person), Stammvater der Kanaaniter
 Kan’aan (oder Kanan), eine irakische Kleinstadt nördlich von Bagdad
 Kanaan, eine Rebsorte

Kanaan ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Kanaan, libanesisch-kanadischer Basketballspieler
 Ghazi Kanaan (1942–2005), syrischer Politiker und General
 Ramsey Kanaan, schottischer Sänger und Publizist
 Sami Kanaan (* 1964), Schweizer Politiker
 Tony Kanaan (* 1974), brasilianischer Rennfahrer

Siehe auch:

 Canaan
 K’naan
 Kana
 Kanan
 Kenan
 Knaanisch